Мураяма — японская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мураяма, Кайта (1896—1919) — японский художник и писатель.
 Мураяма, Масаёси (1918—2006) — японский военный, альпинист, командир исследовательской группы по изучению Антарктиды.
 Мураяма, Минору (1936—1998) — японский бейсболист.
 Мураяма, Томоёси (1901—1977) — японский художник, драматург и режиссёр.
 Мураяма, Томиити (род. 1924) — политический деятель, премьер-министр Японии (1994—1996).
 Мураяма, Тацуо (1915—2010) — политический деятель, министр финансов Японии (1977—1978) и (1988—1989).

География 
 Мураяма — город в японской префектуре Ямагата.
  — ж/д станция в префектуре Ямагата.